Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julien Benneteau e Édouard Roger-Vasselin che hanno battuto in finale Steve Darcis e Kristof Vliegen 5-7, 7-5, 7-65.

Teste di serie 

 Philipp Petzschner /  Lars Übel (primo turno)
 Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (Campioni)

 Fred Hemmes /  Jasper Smit (semifinali)
 Bart Beks /  Martijn van Haasteren (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2005